José Francisco Velásquez ist der Name folgender Personen:

*José Francisco Velásquez der Ältere (1735–1805), venezolanischer Komponist
José Francisco Velásquez der Jüngere (1781–1822), venezolanischer Komponist